Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Boston 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Chris Evert 4–6, 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (semifinali)
 Chris Evert (finale)
 Evonne Goolagong (campionessa)
 Betty Stöve (primo turno)

 Virginia Wade (secondo turno)
 Billie Jean King (semifinali)
 Dianne Fromholtz (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Boston 1978